Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Club Med Itaparica 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Monique Albuquerque e Aranza Salut che hanno battuto in finale Vivian Segnini e Roxane Vaisemberg 6-3, 4-6, [11-9].

Teste di serie 

 Maria Fernanda Alves /  Ana-Clara Duarte (semifinali)
 Vivian Segnini /  Roxane Vaisemberg (finale)

 Mailen Auroux /  Dalila Jakupovič (quarti di finale)
 Fernanda Faria /  Paula Cristina Gonçalves (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Torneo Club Med Itaparica 2011